Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Caisse d'Epargne in 2007.

Wielerploeg in 2007
2007